Владимир Енютин:

 Енютин, Владимир Леонидович (род. 1960) — российский футбольный судья, ассистент.
 Енютин, Владимир Сергеевич (1925—2002) — машинист экскаватора Еленовского рудоуправления треста «Огнеупорнеруд», Сталинская область. Герой Социалистического Труда.